Cronos (o distintas transliteraciones, como Chronos, Chrono, Cronus, Chronus, etc.) puede referirse a:

Mitología 
 Crono, el primero de los titanes y que en la mitología romana corresponde a Saturno.
 Crono (primigenio), dios que personifica el tiempo, a menudo identificado con el anterior, y del que derivan distintos usos

Ficción 
 Chrono Trigger, videojuego de Nintendo.
 Chronos, película IMAX creada con cámaras superlentas expresamente construidas 
 Cronos, también conocida como La invención de Cronos, película mexicana de 1992 dirigida por Guillermo del Toro.
 Cronos, personaje de DC Comics basado en el Titán del mismo nombre.
 Chronos, supervillano de DC Comics viajero en el tiempo basado en la figura mitológica Crono (primigenio).
 Kronos o Chronos, personaje titán de Marvel Comics perteneciente a los Eternos.

Música 
 Conrad "Cronos" Lant, bajista y vocalista de la banda de black metal Venom.

Comunicaciones militares 
OTAN CRONOS, sistema de comunicaciones militares de la OTAN.